

Teatro 
Sleuth, titolo originale de L'inganno (opera teatrale), di Anthony Shaffer

Cinema 
The Sleuth, cortometraggio del 1925 con Stan Laurel
Gli insospettabili (Sleuth), film del 1972 diretto da Joseph L. Mankiewicz
Sleuth - Gli insospettabili (Sleuth), film del 2007 diretto da Kenneth Branagh

Altro 
Sleuth, traduzione in inglese del termine segugio
Sleuth, videogioco del 1983